Tournament of Nations steht für:

 Tournament of Nations, früherer Name der Schacholympiade
 Tournament of Nations (Frauenfußball), Vier-Nationen-Turnier (ab 2017)